Фламандский интерес () — правая партия Бельгии, выступающая за независимость Фландрии, ограничение иммиграции, а также за сохранение «традиционных фламандских ценностей». Действует во фламандской части Бельгии. До конца 2004 года партия называлась «Фламандский блок». Председатель партии — Том Ван Грикен.

История 
Образована в 1979 году из Фламандской народной партии и Фламандской национальной партии. Основатель и председатель — Карел Диллен (1925—2007). Партия стремится к независимости регионов Бельгии, в которых говорят по-нидерландски, а также защите культурных ценностей Фландрии. В 1990-х годах партия добивалась больших успехов на выборах, особенно в Антверпене. Партия сотрудничает с Национальным фронтом во Франции, с республиканцами из Германии. Апелляционный суд Бельгии 9 ноября 2004 осудил Фламандский интерес в дискриминации по отношению к иммигрантам. 14 ноября 2004 года партия пересмотрела свою программу.

Программа 
 Повышение пособий на ребёнка, что будет способствовать улучшению рождаемости.
 Преобразование пенсионной системы на накопительную.
 Сохранение системы образования.
 Борьба против членства Турции в ЕС.
 Ликвидация законов, которые ограничивают свободу слова.
 Введение единого налога.
 Запрет абортов.
 Приватизация государственных предприятий.

Идеология 
Журналисты обвиняли лидеров Фламандского интереса в ксенофобии. МИД России в своём докладе 2015 года «Неонацизм — опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права» охарактеризовал партию как одну из «маргинальных организаций неонацистского толка».

Пародии 
На муниципальных выборах 9 октября 1994 пёс Борис, принадлежавший актёру Берта Верхойе из антверпенского театра «Чёрная комедия», баллотировался в Антверпене с названной в его честь партией. Предвыборная кампания партии «Борис» включала список из 69 пунктов, одним из которых было Возвращение всех выходцев из Западной Фландрии в их провинцию. Программа пародировала т. н.  националистической партии «Фламандский блок», во главе которой стоял Филипп Девинтер, уроженец Брюгге (Западная Фландрия). «Борис» получил 1152 голосов, став 11-й из 18 партий.

Литература 
 Франк Декер. Популизм: угроза демократии или полезные изменения?, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, ISBN 3-531-14537-1
 Томас Гревен, Томас Грумке. Глобализация верна?, Die extremistische Rechte in der Ära der Globalisierung, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, ISBN 3-531-14514-2
 Оскар Нидермайер, Ричард Штёсс, Мелани Хаас. Партийная система Западной Европы, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, ISBN 3-531-14111-2

Примечания

Ссылки 
 Webseite des Vlaams Belang
 Artikel: Vlaams Belang
 Claus Hecking: Extrem in der Mitte
 Joachim Fritz-Vannahme: Heiliger Krieg in Antwerpen. Die Angst vor Muslimen verschafft den Rechtsradikalen Zulauf
 Gilles Ivaldi, Marc Swyngedouw: Rechtsextremismus in populistischer Gestalt: Front National und Vlaams Blok

Фламандское движение
Националистические партии Бельгии
Ультраправые партии
Политические партии, основанные в 2004 году